

Борки — село, Зачистівська сільська рада, Борисовський район, Мінська область
 Борки — село, Метченська сільська рада, Борисовський район, Мінська область
 Борки — село, Крупський район, Мінська область
 Борки — село, Молодечненський район, Мінська область

Борки — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Борки — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Борки (Янів Люблинський), поблизу Улянова http://archivelviv.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Малі-друзі-Ч.2-1942-р..pdf

Борки — селище, Алатирський район, Чувашія
 Борки — присілок, Вікуловський район, Тюменська область
 Борки — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Борки — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Борки — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Борки — присілок, Щучанський район, Курганська область

Борки — колишнє село у Вишгородському районі Київської області затоплене Київським водосховищем.
 Борки — ботанічний заказник, Чернігівська область
 назва с. Снов'янка до 1960 року; Чернігівський район (Чернігівська область)

Див. також 
 Бірки
 Боркі